Праут () — английская фамилия. Известные носители:

 Праут, Кирстен  (род. 1990) — канадская актриса.
 Праут, Уильям (1785—1850) — английский химик, врач и религиозный философ.
 Праут, Эбенезер (1835—1909) — английский музыкальный теоретик, педагог, издатель и композитор.

См. также 
 PROUT (теория прогрессивного использования) — экономическая теория, выдвинутая индийским философом П. Р. Саркаром как альтернатива коммунизму и капитализму.